Balogh Katalin
 Balogh Katalin (1919–2005) színésznő
 Balogh Katalin (1943) közgazdász, könyvkiadó
 Balogh Katalin (Kelemenné, 1951) tanár, országgyűlési képviselő (1975–1985)
 Balogh Katalin (1950) atléta, gátfutó, ötpróbázó
hasonló nevűek
 Porkolábné Balogh Katalin (1935) pszichológus, egyetemi docens